Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Cemendur – król Gondoru
 Cemendur – Númenorejczyk, syn Axantura, praprawnuk Elrosa